Palantir kann stehen für:
 einen weissagenden Stein in der Fantasiewelt von J. R. R. Tolkien, siehe Gegenstände in Tolkiens Welt #Die Palantíri
 Palantir Technologies, amerikanisches Unternehmen zur Analyse von Big Data